По́лозов (Полозова) — русская фамилия. Известные носители:
 Полозов, Яков (1670) —  орнаментный живописец из польских евреев. 
 Полозов, Авенир Александрович (1870 — после 1920) — крещеный еврей, богослов, иерей, духовный писатель.
 Полозов, Александр Сергеевич (род. 1986) — эстонский и новозеландский хоккеист.
 Полозов, Анатолий Ефимович (1905—1944) — советский военачальник, полковник.
 Полозов, Борис Николаевич (1888—1966) — дворянин Всевеликого войска Донского, генерал-майор Донской армии.
 Полозов, Вячеслав (1951—2015) — советский и российский художник.
 Полозов, Вячеслав Михайлович (род. 1950) — советский и российский оперный певец, педагог, предприниматель.
 Полозов, Даниил Петрович (1794—1850) — генерал-лейтенант, участник Отечественной войны 1812 года.
 Полозов, Евгений Анатольевич (род. 1983) — российский хоккеист.
 Полозов, Ефим Денисович (1922—2000) — полный кавалер ордена Славы.
 Полозов, Константин Николаевич (1914—1977) — Герой Советского Союза.
 
 Полозов, Павел Иванович (более известен под фамилией Берёзов; 1892—1972) — русский советский писатель, поэт.

 Полозова, Тамара Дмитриевна (1928—2018) — советский и российский педаго.

Населённые пункты 
 Полозов — бывший хутор Грязновского сельсовета Липецкого района Липецкой области.

См. также 
 
 
 Полозова улица